Гороховатка — село в Борівському районі Харківської області
 Гороховатка — річка в Борівському районі Харківської області

 Гороховатка — колишнє селище, підпорядковувалося Бугаївській селищній раді Ізюмського району Харківської області.

Див. також 
 Горохуватка